Die achte Bundesversammlung trat am 23. Mai 1984 in Bonn zusammen, um den sechsten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland zu wählen.

Zusammensetzung 
Die Versammlung setzte sich aus 1040 Mitgliedern zusammen.

Einzelnachweise 

08
Politik 1984
Mitglieder der 08 Bundesversammlung #Deutschland